Пикиньи:

 Пикиньи — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Пикиньи — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.